Ernesto Gastaldi (né en 1934), scénariste italien
Girolamo Gastaldi (1616-1685), cardinal italien
Giacomo Gastaldi (~1500-1566), cartographe vénitien
Román Gastaldi (né en 1989), athlète italien.

Homonymie de patronyme italien